Haggerty ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Haggerty (* 1983), US-amerikanischer Rapper, siehe Macklemore
 Captain Haggerty (Arthur Haggerty; 1931–2006), US-amerikanischer Schauspieler
 Dan Haggerty (1941–2016), US-amerikanischer Schauspieler
 Fred Haggerty (1918–2002), ungarischer Schauspieler und Stuntman

 Tamara Haggerty (* 1996), niederländische Handballspielerin

Sonstiges:
 Haggerty Hill, Hügel im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Hagerty
 Haggarty